Brandão ist ein portugiesischer Name und steht für folgende Orte:

 Bueno Brandão, Brasilien
 Caldas Brandão, Brasilien
 Milton Brandão, Brasilien
 Paços de Brandão, Portugal
 Porto Brandão, Portugal

Brandão oder Brandao ist der Familienname folgender Personen:
 Brandão (* 1980), Rufname für Evaeverson Lemos da Silva, brasilianischer Fußballspieler
 Brandão (* 1941), Rufname für José Cândido de Campos, brasilianischer Fußballspieler
 Abílio Brandão, portugiesischer Sportschütze
 Aílton Brandão Joly (1924–1975), brasilianischer Botaniker
 Alípio Duarte Brandão (* 1992), brasilianischer Fußballspieler
 Antonio Bezerra Brandão (* 1977), brasilianischer Fußballspieler
 Antônio Manoel de Castilho Brandão (1849–1910), brasilianischer Geistlicher und römisch-katholischer Bischof von Alagoas
 Avelar Brandão Vilela (1912–1986), brasilianischer Geistlicher und Kardinal
 Caetano da Anunciação Brandão (1740–1805), portugiesischer Ordensgeistlicher, römisch-katholischer Erzbischof von Braga
 Dino Brandão, Schweizer Musiker, Teil von Brandão Faber Hunger
 Fernanda Brandão (* 1983), brasilianische Sängerin
 Fiama Hasse Pais Brandão (1938–2007), portugiesische Schriftstellerin und Germanistin
 Gonçalo Brandão (* 1986), portugiesischer Fußballspieler
 Ignácio de Loyola Brandão (* 1936), brasilianischer Schriftsteller

 Leci Brandão (* 1944), brasilianische Sängerin und Politikerin
 Marco Antônio Diniz Brandão (* 1949), brasilianischer Diplomat
 Mário de Pimentel Brandão (1889–1956), brasilianischer Diplomat und Politiker
 Oscar Brandão (* 1985), brasilianischer Beachvolleyballspieler
 Osvaldo Brandão (1916–1989), brasilianischer Fußballspieler und -trainer
 Raul Brandão (1867–1930), portugiesischer Schriftsteller
 Tomás Pinto Brandão (1664–1743), portugiesischer Lyriker